Cucereanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Radion Cucereanu (1927–2018), autor de manuale, lucrări didactice și povestiri și profesor român/moldovean.
 Viorica Cucereanu (n. 1951), jurnalistă moldoveană.